Skorupki ist ein polnischer Ortsname:
 Skorupki (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1927 Skorupken, 1927 bis 1945 Schalensee, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Skorupki (Repki), Dorf im Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien